Okręty US Navy o nazwie USS  "Ebert":

 Pierwszy "Ebert" (DE-74) został przekazany Wielkiej Brytanii 13 października 1943, przed wejściem do służby. Służył jako HMS "Bentley". Po wojnie zwrócony USA i sprzedany 20 czerwca 1947.
 Drugi "Ebert" (DE-768) był niszczycielem eskortowym typu Cannon, który wszedł do służby 12 lipca 1944, eskortował konwoje na Atlantyku i Pacyfiku w czasie II wojny światowej i został przekazany Grecji 1 marca 1951.

Ebert